Sasportas ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Sasportas (1610–1698), jüdischer Gelehrter
 Yehudit Sasportas (* 1969), israelische Bildhauerin, Malerin, Zeichnerin und Video-Künstlerin